Памятные и юбилейные монеты выпускаются Центральным банком Туркменистана из драгоценных металлов (золото — номиналом 2, 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 манатов и без номинала, серебро — номиналом 1, 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 манатов и без номинала, биметаллические (золото + серебро) — номиналом 1000 манатов и платина — без номинала). Первая монета, посвящённая 54-летию Сапармурата Ниязова, была выпущена в 1994 году.

В связи с отсутствием в стране собственного монетного двора, все монеты чеканятся за рубежом, на Королевском монетном дворе Великобритании.

Статистика 
По состоянию на октябрь 2017 года было выпущено 169 разновидностей памятных монет, в том числе 93 из серебра 925 пробы, 59 из золота 917 пробы, 10 из золота 999 пробы, 1 биметаллическая (золото + серебро) и 1 из платины 917 пробы.

Монеты из серебра 
Все серебряные монеты выпускаются из серебра 925 пробы в качестве proof.

Серия «Редкие и исчезающие виды животных» 
Монеты серии номиналом 500 манатов массой 28,28 г и диаметром 38,61 мм выпускались в 1996 и 1999 годах.

Аверс: портрет Туркменбаши, надпись на .

Реверс: изображение животного, его название на латыни и туркменском языке, номинал и год выпуска монеты.

Гурт рубчатый. Тираж каждой монеты — до 5000 шт.

Серия «Великое историческое наследие» 
Монеты серии номиналом 500 манатов массой 28,28 г и диаметром 38,61 мм были выпущены в 2000 году.

Аверс: портрет Туркменбаши, оливковые ветви, надпись на .

Реверс: по центру — изображение архитектурного памятника, место и время его сооружения (кроме монеты «Ниса»), номинал, год выпуска монеты; во внешнем круге — название банка-эмитента, надпись на  и арочный орнамент.

Гурт рубчатый. Тираж каждой монеты — до 5000 шт.

Серия «Выдающиеся личности Туркмении» 
Монеты серии номиналом 500 манатов массой 28,28 г и диаметром 38,61 мм были выпущены в 2001 году.

Аверс: портрет Туркменбаши, оливковые ветви, надпись на .

Реверс: по центру — изображение деятеля, его имя с добавлением TÜRKMEN, номинал, год выпуска монеты; во внешнем круге — название банка-эмитента, название серии на  и арочный орнамент.

Гурт рубчатый. Тираж каждой монеты — до 1000 шт.

Серия «Выдающиеся поэты и писатели Туркмении» 
Монеты серии номиналом 500 манатов массой 28,28 г и диаметром 38,61 мм были выпущены в 2003 году.

Аверс: герб Туркмении, название банка-эмитента, год выпуска монеты.

Реверс: изображение деятеля, его имя и годы жизни, номинал монеты, орнамент.

Гурт рубчатый. Тираж каждой монеты — до 2000 шт.

Серия «Литературное творчество Туркменбаши» 
Монеты серии номиналом 1000 манатов массой 28,28 г и диаметром 38,61 мм были выпущены в 2006 году.

Аверс: центральный элемент штандарта президента Туркмении, оливковые ветви, название банка-эмитента, год выпуска монеты.

Реверс: по центру — изображение одной из книг Туркменбаши и номинал монеты на фоне орнамента.

Гурт рубчатый. Тираж каждой монеты — до 300 шт.

Серия «Пять эпох духовного развития туркмен» 
Монеты серии номиналом 1000 манатов массой 28,28 г и диаметром 38,61 мм были выпущены в 2006 году.

Аверс: в руб аль-хизбе — изображение Монумента Независимости, двух томов Рухнамы и оливковой ветви на фоне карты Туркмении, надпись на ; по краю — национальный орнамент, оливковые ветви, название банка-эмитента и год выпуска монеты.

Реверс: изображение персоны соответствующей эпохи, её имя с добавлением , даты начала и окончания эпохи (у монеты «Сапармурат Туркменбаши» — дата объявления независимости Туркмении и Монумент Независимости), номинал монеты.

Гурт рубчатый. Тираж каждой монеты — до 330 шт.

Серия «Красная книга Туркмении» 
Монеты серии номиналом 1000 манатов массой 28,28 г и диаметром 38,61 мм были выпущены в 2006 году.

Аверс: герб Туркмении, оливковые ветви, название банка-эмитента, год выпуска монеты, орнамент.

Реверс: изображение животного, его название на туркменском языке, номинал монеты.

Гурт рубчатый. Тираж каждой монеты — до 300 шт.

Монеты 2000—2002

Монеты 2003—2005

Монеты 2007

Монеты 2010—2011

Монеты 2012—2014

Монеты 2015—н/в

Монеты из золота

Серия «60 лет Сапармурату Ниязову»

Серия «Выдающиеся поэты и писатели Туркмении» 
Монеты серии номиналом 1000 манатов массой 39,94 г и диаметром 38,61 мм, отчеканенные из золота 917 пробы, были выпущены в 2003 году.

Аверс: герб Туркмении, название банка-эмитента, год выпуска монеты.

Реверс: изображение деятеля, его имя и годы жизни, номинал монеты, орнамент.

Гурт рубчатый. Тираж каждой монеты — до 500 шт.

Серия «Литературное творчество Туркменбаши» 
Монеты серии номиналом 1000 манатов массой 39,94 г и диаметром 38,61 мм, отчеканенные из золота 917 пробы, были выпущены в 2006 году.

Аверс: центральный элемент штандарта президента Туркмении, оливковые ветви, название банка-эмитента, год выпуска монеты.

Реверс: по центру — изображение одной из книг Туркменбаши и номинал монеты на фоне орнамента.

Гурт рубчатый. Тираж каждой монеты — до 80 шт.

Серия «Пять эпох духовного развития туркмен» 
Монеты серии номиналом 1000 манатов массой 39,94 г и диаметром 38,61 мм, отчеканенные из золота 917 пробы, были выпущены в 2006 году.

Аверс: в руб аль-хизбе — изображение Монумента Независимости, двух томов Рухнамы и оливковой ветви на фоне карты Туркмении, надпись на ; по краю — национальный орнамент, оливковые ветви, название банка-эмитента и год выпуска монеты.

Реверс: изображение персоны соответствующей эпохи, её имя с добавлением , даты начала и окончания эпохи (у монеты «Сапармурат Туркменбаши» — дата объявления независимости Туркмении и Монумент Независимости), номинал монеты.

Гурт рубчатый. Тираж каждой монеты — до 330 шт.

Серия «Красная книга Туркмении» 
Монеты серии номиналом 1000 манатов массой 39,94 г и диаметром 38,61 мм, отчеканенные из золота 917 пробы, были выпущены в 2006 году.

Аверс: герб Туркмении, оливковые ветви, название банка-эмитента, год выпуска монеты, орнамент.

Реверс: изображение животного, его название на туркменском языке, номинал монеты.

Гурт рубчатый. Тираж каждой монеты — до 20 шт.

Монеты 1994—2000

Монеты 2001—2005

Монеты 2007—2010

Монеты 2011—2012

Монеты 2013—н/в

Монета из платины

Биметаллическая монета

Примечания

Литература

Ссылки 
 ЦБ Туркменистана — Памятные монеты 
 Каталог монет Туркмении — ehobbex.com 

Туркмения
Монеты Туркменистана
Списки:Туркменистан